Virgen Negra puede referirse a:

 Nuestra Señora de los Ángeles, Ciudad de Cartago, Cartago, Costa Rica.
 Nuestra Señora de Aparecida, Aparecida, São Paulo, Brasil.
 Nuestra Señora de Argeme, Coria, Cáceres, España.
 Nuestra Señora de Atocha, Madrid, España.
 Nuestra Señora de la Cabeza, Andújar, Jaén, España.
 Nuestra Señora de la Candelaria, Candelaria, Tenerife, España.
 Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, El Cobre, Santiago de Cuba, Cuba.
 Nuestra Señora de la Carrasca, Villahermosa, Ciudad Real, España.
 Nuestra Señora de las Cruces, Daimiel, Ciudad Real, España.
 Nuestra Señora de Częstochowa, Częstochowa, Silesia, Polonia.
 Nuestra Señora de la Encina, Ponferrada, León, España.
 Nuestra Señora de Guadalupe, Guadalupe, Cáceres, España.
 Nuestra Señora de Lluc, Escorca, Mallorca, España.
 Nuestra Señora de Monte Oropa, Biella, Piamonte, Italia.
 Nuestra Señora de Montserrat, Monistrol de Montserrat, Barcelona, España.
 Nuestra Señora de la Peña de Francia, El Cabaco, Salamanca, España.
 Nuestra Señora de Regla, Chipiona, Cádiz, España.
 Nuestra Señora de Rocamadour, Rocamadour, Lot, Francia.
 Nuestra Señora de Tíndaris, Tíndaris, Sicilia, Italia.
 Nuestra Señora de la Dorada de Toulouse, Toulouse, Alto Garona, Francia.
 Nuestra Señora del Valle, San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca, Argentina.
 Nuestra Señora de las Virtudes, Villena, Alicante, España.